Колин Белл (; ) — английский футболист, полузащитник. Наиболее известен по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Сити». Кавалер Ордена Британской Империи.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1963 году выступлениями за команду «Бери», в которой провёл три сезона, приняв участие в 82 матчах чемпионата.

В 1966 году перешёл в клуб «Манчестер Сити», за который отыграл 13 сезонов. Большинство времени, проведённого в составе «Манчестер Сити», был основным игроком команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за американский клуб «Сан-Хосе Эртквейкс» в 1980 году.

Статистика

Выступление за сборную 
Дебют за сборную Англии состоялся 22 мая 1968 года в товарищеском матче против сборной Швеции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провёл в форме главной команды страны 48 матчей, забив 9 голов.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.

Голы за сборную

Достижения

Манчестер Сити 
 Обладатель Кубка Англии: 1969
 Чемпион Англии: 1967/68
 Чемпион Второго дивизиона Англии: 1966/67
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1970, 1976
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1970

Индивидуальные 
 Включен в почётный список «100 легенд Футбольной лиги» (в 1998 году)
 Западная сторона Этихада названа в честь Колина Белла
 Включен в «Зал славы английского футбола» (в 2005 году)

Примечания

Ссылки 
 English Football Hall of Fame
 Colin Bell’s Sweaty Jockstrap

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс» (1974—1988)
Члены ордена Британской империи
Члены Зала славы английского футбола